Todenhöfer ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Todenhöfer (1913–1973), deutscher Nationalsozialist, Legationsrat und Manager
 Jürgen Todenhöfer (* 1940), deutscher Politiker (ehemals CDU) und Publizist
 Tilman Todenhöfer (* 1943), deutscher Manager